

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 7 podstawowych
 Wierzchy – część miasta Łask
 Wierzchy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Osie 
 Wierzchy – część wsi Łomazy w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Wierzchy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Wierzchy – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim 
 Wierzchy – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Wierzchy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Wierzchy – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn 
 Wierzchy – część wsi Cząstków w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Wierzchy – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów
 Wierzchy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki 
 Wierzchy – osada wsi Sikorki w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Miejscowości na Białorusi 
 Wierzchy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Wierzchy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Wierzchy – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.

Zobacz też 
 Wierzchy Kluckie
 Wierzchy Parzeńskie

Linki zewnętrzne